são-bentista – abitanti di São Bento Abade
são-bentista – abitanti di São Bento do Sapucaí